Сычёвский - топоним:

 Сычёвский — хутор, Нехаевский район, Волгоградская область
 Сычёвский — хутор, Урюпинский район, Волгоградская область
 Сычёвский — хутор, Петровский район, Ставропольский край

См. также 
 Сычёвский район — Смоленская область
 Сычёвский сельсовет
 Сычёвский уезд